Брише могу бити:

 Брише (Камник), насељено мјесто у општини Камник
 Брише (Загорје об Сави), насељено мјесто у општини Загорје об Сави
 Брише при Полховем Градцу, насељено мјесто у општини Доброва - Полхов Градец